O Meridional Esporte Clube  é um clube brasileiro de Futebol, da cidade de Conselheiro Lafaiete, no estado de Minas Gerais, sua sede está situada à Rua Barão de Suassuí e seu estádio conhecido como "Barrancos" também no mesmo endereço. Na cidade é conhecido carinhosamente como "Meri dos Barrancos" e na Federação Mineira de Futebol como "TATU" de Minas Gerais. Reconhecidamente o melhor time da cidade e região, tem em sua história grandes vitórias e reconhecimento em todo o estado.

História
Fundado em 1922, o Meridional estreou no Campeonato Mineiro de Futebol em 1951, tendo uma campanha regular, terminando em oitavo lugar e terminando dentro das expectativas que seus dirigentes pretendiam dentro da competição. Sendo o segundo time de futebol mais antigo de Conselheiro Lafaiete, é um clube cheio de glórias, onde no passado figurava entre os grandes clubes de Minas, onde diariamente a imprensa mineira cobria o dia a dia do clube e noticiava aos torcedores da época páginas inteiras dedicadas ao TATU das Minas Gerais. Em 92 anos de história, o Meridional conquistou grandes sucessos sagrando-se campeão local por diversas vezes.

Um fato que é relembrado sempre nas rodas de bate papo e que foi marcante na gloriosa história do Meridional Esporte Clube, foi a memorável vitória sobre o Clube Atlético Mineiro em Belo Horizonte vencida pelo TATU. Após uma desastrosa viagem até a capital mineira, o ônibus que levava a delegação quebrou no meio do caminho e vários atletas como também parte da comissão técnica chegaram a pé ao estádio e ainda derrotaram a tradicional e mundialmente conhecida equipe do Atlético Mineiro.

Informações Úteis

Em seus primeiros anos de vida, o Meridional conquistou inúmeros títulos e reformou o seu estádio que passou a se chamar Dr. M'ario Rodrigues Pereira. Não importa se Atleticano ou Cruzeirense, queremos falar é do "nosso" Meridional e da luta de alguns para que a região volte a ser referência em tudo, inclusive em Futebol.Para quem desconhece, O Meridional Esporte Clube de Conselheiro Lafaiete, entre 1942 e 1962 foi uma das maiores equipe de futebol do Estado. No campeonato mineiro, o time de Conselheiro Lafaiete fazia contra o Metalusina de Barão de Cocais o clássico Me-Me. 
O Meridional Esporte Clube, começou sua história em termos de estado, num confronto com o Atlético Mineiro ( na época o único grande time do estado, seguido pelo América Mineiro). O primeiro jogo teve como resultado Atlético 3 x 1 Meridional-MG e aconteceu no dia 26 de julho de 1942 na cidade de Coronel Fabriciano.
A "despedida" do Meridional ocorreu contra o mesmo Galo, no jogo Atlético 1 x 0 Meridional-MG realizado em 19 de janeiro de 1962, em jogo válido pelo Campeonato Mineiro de 1961 no estádio Independência., no jogo 
Ao todo o Meridional enfrentou o Galo 21 vezes em jogos oficiais, perdeu 16, empatou 04 e venceu 01.   
Estes números longe de ser um demérito para o time de Lafaiete, representa um grande retrospecto pois como já dissemos o Galo era o único grande time do estado. Contra os demais competidores o Meri teve vitórias massacrantes e era um adversário sempre temido, principalmente em seu estádio, Dr. Mário Rodrigues Pereira.

Referências

Clubes de futebol de Minas Gerais
Clubes de futebol fundados em 1922
Fundações no Brasil em 1922